Misbrug har flere betydninger:

 Misbrug af medicin, alkohol eller lignende:
 Stofmisbrug
 Alkoholisme
 Blandingsmisbrug
 En utilsigtet, umoralsk eller ulovlig brug:
 Seksuelt misbrug af børn
 Embedsmisbrug